Resum de l'activitat de la temporada 1975-1976 de la Segona divisió espanyola de futbol.

Clubs participants

Classificació

Resultats

Promoció de descens

Resultats finals 
 Campió: Burgos CF.
 Ascensos a Primera divisió: Burgos CF, Celta de Vigo i CD Málaga.
 Descensos a Segona divisió: Real Oviedo, Granada CF i Sporting de Gijón.
 Ascensos a Segona divisió: Pontevedra CF, Real Jaén, Llevant UE i Getafe Deportivo.
 Descensos a Tercera divisió: Reial Múrcia, CD Ensidesa, Osasuna i Nàstic de Tarragona.
 Màxim golejador: Burguete (Córdoba CF) i Illán (CD Tenerife).

Referències 

Temporades de la Segona divisió espanyola de futbol
Competicions futbolístiques del 1975
Competicions futbolístiques del 1976